Добрятино — название населённых пунктов:

Россия 
 Добрятино — посёлок, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район.
 Добрятино — деревня, Владимирская область, Меленковский район.
 Добрятино — деревня, Рязанская область, Кораблинский район.

См. также 
 Добрятин — село на Украине, Ровненская область, Млиновский район.